Флаг сельского поселения Боя́ркинское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Бояркинское Озёрского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 9 сентября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5752.

Флаг муниципального образования сельское поселение Бояркинское составлен на основе герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее в середине фигуры из герба поселения: чёрного жаворонка сидящего на голубом трёххолмье покрытым двумя белыми чешуевидными полосами шириной 1/10 от ширины полотнища».

Обоснование символики 

Земли современного сельского поселения Бояркинское (в том числе и село Горы) входили в Горскую волость Коломенского уезда Московской губернии и принадлежали роду Скавронских. На территории поселения находится много рек, озёр, прудов, мощных родников. Местность, на которой раскинулись земли поселения — холмистая, отсюда и название одного из сёл — Горы. Все это нашло отражение на флаге поселения:

— три холма — аллегория холмистой местности поселения;

— жаворонок, взятый из герба графов Скавронских — символ связи с прошлым. Жаворонок — символ высокого взлёта и стремительного приземления, символ раннего утра, смиренности, устремлённости вверх (в том числе и духовного подъёма);

— две белые волны — аллегория стремительных ручьёв, символ связи (как и жаворонок) Бояркинского поселения и Озёрского района, в состав которого он входит, и на флаге которого есть белые волны и жаворонок.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Примечания 

Флаги с изображением жаворонка